Шарловка — река в Вешкаймском районе Ульяновской области России. Устье реки находится в 26 км от устья по правому берегу реки Карсунка. Длина реки составляет 13 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сура от Сурского гидроузла и до устья реки Алатырь, речной подбассейн реки — Сура. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010500312110000037262
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003726
 Код бассейна — 08.01.05.003
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Реки Ульяновской области
Притоки Карсунки (притока Барыша)